Ти́тус Меса́рош (; 10 июля 1925, Бакэу, Румыния — 23 июля 2006, Бухарест, Румыния) — румынский кинорежиссёр-документалист.

Биография 
В 1950 году окончил Литературную школу. Дебютировал как кинодокументалист в 1963 году.

Фильмография

Режиссёр 

  — Клочок бумаги / Un petec de hîrtie
  — 400 ступенек в небо / 4000 de trepte spre cer
  — В небо / Spre cer
  — Над долами и полями / Peste dealuri şi coline
  — Наши люди / Oamenii nostri
  —  / Reed
  — В поисках потерянного времени / În căutarea timpului pierdut
  — Метаморфозы / Metamorfoze
  — От предков к потомкам / De la străbuni la strănepoţi
  —  / Băieţaşul lui tăticu
  —  / Septembrie la Pontul Euxin
  — Мрамор / Marmură
  — Нож / Cuţitul
  — Под майским солнцем / Sub soarele de mai
  — В этом густом лесу / 
  — Калибаб / 
  — Золотая свадьба / 
  — Чёрное золото / 
  — Бухарест, увиденный с высоты в один метр / 
  — Сенокос / 
  — Крайова, увиденная с телеги /  
  — Тишина живописи /

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 266

Ссылки 
 

Кинорежиссёры-документалисты Румынии